Hrvatske novine (Subotica, 1923.)
Hrvatske novine (Subotica, 2013.)